Kulan kan syfta på:

 Kulan  (halvåsna) – en underart av halvåsna 
 Kulan (köpcentrum) – ett köpcentrum i Karlskoga centrum
 Kulan (askkopp) – en askkopp

Geografi

Iran 

 Qūlān, ort, Östazarbaijan,

Kazakstan 

 Kulan (ort), Zjambyl, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar